Frederik Holst peut faire référence à :
 Frederik Holst (1791-1871), médecin norvégien du .
 Frederik Holst, né en 1994, un footballeur danois.